Луи́ш Ка́рлуш Алме́йда да Ку́нья (; род. 17 ноября 1986, Прая, Кабо-Верде), более известный как На́ни () — португальский футболист, крайний полузащитник австралийского клуба «Мельбурн Виктори». Выступал за сборную Португалии, входит в десятку лучших игроков в её истории по сыгранным матчам и забитым мячам.

Начинал карьеру в лиссабонском «Спортинге», присоединившись к молодёжной команде клуба в 2003 году. Дебютировал за основную команду в 2005 году и провёл в ней два полноценных сезона. Стал победителем Кубка Португалии сезона 2006/07 года. Летом 2007 года перешёл в английский клуб «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Нани выиграл четыре чемпионских титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов УЕФА 2007/08, Клубный чемпионат мира, два Кубка лиги, четыре раза становился обладателем Суперкубка Англии. На сезон 2014/15 года вернулся в «Спортинг» на правах аренды, выиграл ещё один Кубок Португалии, после чего совершил полноценный переход в турецкий «Фенербахче». Год спустя Нани отправился в испанскую «Валенсию», а в 2018 году во второй раз вернулся в «Спортинг», вновь выиграв Кубок Португалии, а также Кубок португальской лиги. Впоследствии на протяжении трёх сезонов выступал за «Орландо Сити». В январе 2022 года стал игроком итальянской «Венеции», летом того же года покинул клуб и перешёл в австралийский «Мельбурн Виктори».

В 2006 году Нани дебютировал за сборную Португалии. В её составе он выступил на трёх чемпионатах Европы: в 2008, 2012 и 2016 годах, а также на чемпионате мира 2014 года. После Кубка конфедераций 2017 года в национальную команду не привлекался. Всего за сборную сыграл в 112 матчах, в которых забил 24 гола.

Ранние годы 
Нани родился в городе Прая, столице Кабо-Верде, в семье Марии ду Сеу Алмейды и Домингуша да Куньи. Вместе с семьёй в раннем детстве эмигрировал в Португалию. Когда Нани исполнилось пять лет, его отец вернулся в Кабо-Верде; в двенадцать лет его оставила и мать, переехав в Нидерланды. Нани вырос под присмотром своей тёти в Амадоре, пригороде Лиссабона, где он с детства играл в футбол вместе со своим другом Мануэлом Фернандешем. Кроме футбола Нани увлекался капоэйрой, бразильским национальным единоборством, включающим в себя акробатические элементы. По ходу игровой карьеры Нани нередко отмечал свои голы чередой прыжков через себя. Имеет девять родных братьев и сестёр, а также пятерых сводных (со стороны отца). Своё прозвище получил благодаря старшей сестре Кристенед ещё в юном возрасте.

Футбольную карьеру Нани начал в восемь лет, в молодёжной команде клуба «». Вплоть до одиннадцати лет тренировался под руководством своего первого тренера — Луиша Диаша. Находился на просмотре в двух португальских грандах: по понедельникам приезжал в лагерь «Бенфики», по средам и четвергам занимался в «Спортинге». Его окончательный выбор между командами определил случай — «Бенфика» должна была испытать молодых игроков, которые находились на просмотре, в матче с «Боавиштой» на стадионе «Да Луш», но тренер «орлов» Грэм Сунесс пожалел газон и отменил игру. В результате Нани отдал предпочтение «Спортингу», за который ему удалось сыграть в предсезонном турнире. Спустя два дня после окончания соревнования Нани получил приглашение в  и принял его. Несмотря на то, что Нани вырос неподалёку от Лиссабона, в детстве он являлся болельщиком «Порту». Его футбольный кумир — Луиш Фигу.

Клубная карьера

«Спортинг» 
С 2003 года Нани стал выступать в молодёжных командах «Спортинга». 10 августа 2005 года он дебютировал за основной состав клуба, это произошло в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Удинезе» (0:1). Молодой Нани вышел на замену Куштодиу во втором тайме. 28 августа он впервые сыграл в чемпионате Португалии, выйдя на поле в поединке против «Маритиму» (2:1) на замену Дейвиду. В конце октября того же года забил свой первый гол за команду. Поразив ворота «Боавишты» (2:2), Нани открыл счёт в той игре. В течение сезона отметился забитыми мячами в ворота «Академики», «Пенафиела» и «Риу Аве». Всего в сезоне 2005/06 года сыграл в общей сложности в 36 матчах и забил пять голов. В сезоне 2006/07 года Нани вышел на поле в 40 матчах, в том числе во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (тогда он забил свой первый гол в еврокубках — в ворота московского «Спартака») и пяти матчах . Этот трофей «Спортингу» в итоге удалось выиграть. В мае Нани был признан лучшим молодым игроком месяца чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» 
По окончании сезона 2006/07 года «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед» заключили соглашение о трансфере Нани. «Красные дьяволы» заплатили за португальца 25,5 млн фунтов стерлингов (5 % от этой суммы — примерно 1,275 млн евро — получил «Реал ди Массама»). Немаловажную роль в окончательном выборе Нани нового клуба сыграло присутствие в составе «Юнайтед» именитых соотечественников — Криштиану Роналду и Карлуша Кейроша. Помимо «Манчестер Юнайтед», интерес к игроку проявили французский «Лион» и итальянский «Интернационале». 2 июля 2007 года Нани стал полноценным игроком «Юнайтед», подписав с клубом пятилетний контракт. 9 июля он был представлен прессе вместе с другим новичком клуба Оуэном Харгривзом на тренеровочной базе в Каррингтоне. Нани получил футболку с номером 17, которую в предыдущем сезоне носил Хенрик Ларссон.

2007—2009 
Уже в дебютном матче за «Манчестер Юнайтед» Нани удалось забить свой первый гол — это произошло 23 июля 2007 года в товарищеской игре с китайским клубом «Шэньчжэнь» (6:0). В регулярных соревнованиях первое выступление португальского игрока в новой команде состоялось 5 августа 2007 года, когда он вышел на замену Микаэлю Сильвестру в игре Суперкубка Англии против «Челси». Несмотря на то, что основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 1:1, «Манчестер Юнайтед» сумел одержать победу в серии пенальти благодаря игре Эдвина ван дер Сара, который отразил три удара игроков «Челси» подряд. В рамках Премьер-лиги Нани впервые вышел на поле 12 августа в игре против «Рединга» (0:0), заменив получившего травму Уэйна Руни. 26 августа забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед» в официальных матчах, отправив мяч с дальней дистанции в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (1:0). В двух следующих играх Нани помог своей команде с минимальным счётом победить «Сандерленд» и «Эвертон», отдав голевые передачи Луи Саа и Неманье Видичу. 19 сентября он сыграл в первом поединке за «Юнайтед» в еврокубках — в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга» (1:0). Второй гол в Премьер-лиге Нани забил 27 октября в домашнем матче против «Мидлсбро» (4:1). Получив мяч на своей половине поля, он обыграл сразу трёх защитников и нанёс удар с 30-ти метров точно под перекладину ворот.

16 февраля 2008 года вышел на поле в матче пятого раунда розыгрыша Кубка Англии против «Арсенала» (4:0). В отсутствие Криштиану Роналду и Карлоса Тевеса Нани играл на позиции чистого нападающего. После того, как Уэйн Руни сделал счёт 1:0 в пользу «красных дьяволов», португалец прошёл по левому флангу, обыграл защитника и сделал точную передачу на Даррена Флетчера, который головой отправил мяч в ворота. Затем Нани забил гол самостоятельно, воспользовавшись длинным пасом Майкла Каррика и провалом обороны «канониров». Убежав от защитника, он получил мяч в штрафной и уверенно пробил мимо вратаря. Португальскому игроку удалось отметиться ещё одной голевой передачей в той встрече, которая помогла установить окончательный счёт — 4:0. Ближе к концу встречи на поле произошёл инцидент, когда Вильям Галлас сначала сбил Нани с ног, а затем, когда португалец начал подниматься, ударил его коленом, в результате двух футболистов пришлось разнимать.

23 марта 2008 года Нани помог своей команде одержать победу над «Ливерпулем». Получив пас от Руни вблизи штрафной мерсисайдцев, он пробежал между двумя защитниками, создав себе свободную зону, после чего мощно пробил с линии штрафной в угол ворот Пепе Рейны. «Ливерпуль» проиграл со счётом 0:3 и выбыл из борьбы за чемпионское звание. 3 мая Нани был удалён с поля и дисквалифицирован на три игры за удар головой Лукаса Нила в матче против «Вест Хэма» (4:1). Дисквалификация, однако, не помешала ему впервые стать чемпионом Англии: 11 мая в матче заключительного тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одолел на выезде «Уиган Атлетик» (2:0). 21 мая Нани принял участие в финале Лиги чемпионов против «Челси», выйдя на замену Уэйну Руни на 101-й минуте. «Красные дьяволы» одолели лондонцев в серии послематчевых пенальти. Выигранный трофей стал для Нани первым на уровне еврокубков. Всего в своём первом сезоне в «Юнайтед» он сыграл 41 матч и забил четыре гола.

29 августа 2008 года Нани вышел на поле в игре за Суперкубок УЕФА против «Зенита» (1:2). Первый гол в сезоне 2008/09 года забил 23 сентября в матче против «Мидлсбро» (3:1), обеспечив команде выход в четвёртый раунд Кубка лиги. 18 октября вновь отличился голом: на этот раз в игре чемпионата Англии против «Вест Бромвич Альбион» (4:0). Сыграл во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, при этом результативными действиями не отметился. 20 января 2009 года открыл счёт в ответном матче полуфинала Кубка лиги против «Дерби Каунти» (4:2). Во второй половине сезона появлялся на поле нечасто, уступив конкуренцию на левом фланге атаки Пак Чи Сону. Оставался на скамейке запасных или вовсе не попадал в заявку на матч. В чемпионате провёл лишь один полный матч — игру 38-го тура против «Халл Сити» (1:0). По итогам сезона стал чемпионом Премьер-лиги и обладателем Кубка Футбольной лиги, отыграв в финальном матче против «Тоттенхэма» (0:0, 4:1 по пенальти) все 120 минут.

2009—2011 
После перехода Криштиану Роналду в «Реал Мадрид» летом 2009 года ожидалось, что именно Нани способен заменить своего именитого соотечественника. 9 августа 2009 года он забил гол, открыв счёт в матче за Суперкубок Англии против «Челси» (2:2, 1:4 по пенальти). Во время игры получил вывих плеча, который, по первоначальным прогнозам, не позволил бы ему сыграть в стартовой игре чемпионата. Однако Нани сумел быстро восстановиться и 16 августа вышел на поле в первой игре национальной лиги против «Бирмингем Сити» (1:0). 22 августа точным ударом со штрафного забил гол в матче против клуба «Уиган Атлетик» (5:0). В ноябре раскритиковал тренера «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона за отсутствие доверия к нему. В середине января 2010 года Нани впервые за два с половиной месяца появился на поле в матче Премьер-лиги — против «Бернли» (3:0). 31 января в гостевом матче против «Арсенала» (3:1) забил гол, а также отдал голевую передачу на Руни, которая позволила ему забить 100-й гол в Премьер-лиге. Гол Нани первоначально рассматривался многими источниками как автогол Мануэля Альмунии, но 26 марта  () подтвердила, что его автором является именно португалец. Десять дней спустя он был удалён с поля за выпад в адрес Стилияна Петрова в матче против «Астон Виллы» (1:1), что привело к дисквалификации на три матча и обусловило отсутствие Нани в финальной игре Кубка лиги.

26 марта 2010 года подписал с клубом новый четырёхлетний контракт. Днём позже отдал две голевые передачи на Димитра Бербатова и Даррона Гибсона в победном матче против «Болтон Уондерерс» (4:0). 7 апреля в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» (3:2) отметился дублем, который ознаменовал первые голы Нани за «Юнайтед» в еврокубках. Несмотря на победу в поединке, «красные дьяволы» выбыли из турнира по правилу выездного гола (общий счёт — 4:4). 24 апреля забил гол в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (3:1) на «Олд Траффорд». Третий сезон в «Манчестер Юнайтед» Нани завершил со статистикой в 34 сыгранных матча и семь забитых голов во всех турнирах.

28 августа 2010 года в домашней игре против «Вест Хэма» (3:0) Нани забил свой первый гол в сезоне 2010/11 года, а также ассистировал Димитару Бербатову, став лучшим игроком матча. 26 сентября забил гол и отдал голевую передачу на Майкла Оуэна в выездном матче против «Болтон Уондерерс» (2:2). 16 октября стал автором второго гола «Юнайтед» в ворота «Вест Бромвич Альбион» (2:2). Четыре дня спустя отметился голом в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Бурсаспора» (1:0). 30 октября забил спорный гол в ворота «Тоттенхэм Хотспур» (2:0). Мяч оказался в сетке после того, как голкипер «Тоттенхэма» Эурелио Гомес установил мяч, чтобы исполнить штрафной удар, который, как он думал, был назначен за игру рукой; однако игра не была оставлена, поскольку судья Марк Клаттенбург не дал свисток. 27 ноября Нани забил пятый гол «Юнайтед» в домашней игре против «Блэкберн Роверс» (7:1). 4 января 2011 года отметился голом на 62-й минуте игры против «Сток Сити» (2:1). 22 января стал автором заключительного гола в домашнем матче против «Бирмингем Сити» (5:0). 5 февраля Нани забил единственный гол «Юнайтед» в игре против «Вулверхэмптон Уондерерс» (1:2), по результатам которой «красные дьяволы» потерпели первое поражение в сезоне. Семь дней спустя забил свой первый гол в рамках манчестерского дерби, открыв счёт в игре против «Манчестер Сити» (2:1).

6 марта в матче против «Ливерпуля» (1:3) на «Энфилде» получил травму после грубой игры со стороны Джейми Каррагера и покинул поле на носилках. Углубленное обследование показало рассечение голени; предполагалось, что португалец пропустит как минимум месяц, однако он приступил к тренировкам уже на следующей неделе. 15 марта сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «Марселя» (2:1). 8 апреля был включён Профессиональной футбольной ассоциацией в шорт-лист на звание «Лучшего молодого футболиста Англии» вместе с товарищем по команде Хавьером Эрнандесом. Сам португалец выразил своё удивление тем, что не был номинирован на главную награду. 9 апреля Нани отметился дублем в матче против «Фулхэма» (2:0). 17 апреля стали известны результаты в номинации «Лучший молодой футболист Англии»: награда отошла Джеку Уилширу. В то же время Нани был впервые включён в символическую команду года Премьер-лиги. 18 мая он был признан «Игроком года» по версии одноклубников на церемонии награждения клуба. Сезон 2010/11 года стал лучшим для португальца в составе «Манчестер Юнайтед»: в Премьер-лиге Нани сыграл в 33 матчах, забил девять голов и отдал 14 голевых передач.

2011—2014 
Перед началом нового сезона появились слухи о возможном уходе Нани в связи с приобретением клубом ещё одного вингера — Эшли Янга, а также впечатляющей игрой Антонио Валенсии в предыдущем сезоне. Интерес к игроку проявили итальянские клубы «Интер» и «Ювентус». В конце концов опасения СМИ не подтвердились и португалец продолжил играть за «Манчестер Юнайтед». Нани начал новый сезон матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Сити». В нём он отметился дублем, став автором победного гола на четвёртой добавленной минуте. Первый гол в Премьер-лиге сезона 2011/12 года забил 28 августа в ворота «Арсенала» (8:2). 18 сентября провёл свой 100-й матч в Премьер-лиге, забив гол в игре против «Челси» (3:1). В следующем туре чемпионата на стадионе «Британия» забил свой третий гол в сезоне в ворота «Сток Сити» (1:1). 1 ноября Нани был включен в шорт-лист на награду «Золотой мяч ФИФА» и по результатам голосования занял предпоследнее место, опередив лишь Жерара Пике.

10 декабря, в первом матче после вылета «Юнайтед» из Лиги чемпионов, которым стала встреча с «Вулверхэмптон Уондерерс», Нани оформил дубль. 21 декабря в гостевом матче против «Фулхэма» (5:0) забил гол и отдал две результативные передачи. 22 января в матче против «Арсенала» (2:1) получил травму в результате неудачного подката Лорана Косельни и был заменён на Эшли Янга. После сканирования стопы выяснилось, что он получил перелом плюсневой кости, из-за чего выбыл на следующие два месяца. 15 апреля в игре против «Астон Виллы» (4:0) вышел на замену и отметился забитым голом в компенсированное время, пробив низом мимо Шея Гивена с передачи Джонни Эванса. 22 апреля забил гол в игре против «Эвертона» на «Олд Траффорд», обыграв Тима Ховарда на ближней штанге. Сезон завершил, сыграв в 40 матчах и забив десять голов во всех турнирах.

Предполагалось, что летом 2012 года Нани покинет «красных дьяволов» из-за несогласия с условиями предложенного контракта. В начале мая руководство «Юнайтед» предложило португальцу контракт с зарплатой в 90 тыс. фунтов, однако запросы футболиста и его агента оказались существенно выше возможностей клуба и предполагали увеличение жалования до 130 тыс. фунтов в неделю. В конце августа интерес к игроку проявил «Зенит». «Манчестер Юнайтед» согласился отпустить игрока за 25 миллионов фунтов, однако российскому клубу не удалось договориться с самим игроком. Первый и единственный гол в Премьер-лиге сезона 2012/13 года Нани забил 29 сентября в матче против «Тоттенхэм Хотспур» (2:3). С середины ноября до конца января не играл из-за травмы подколенного сухожилия, проходил реабилитацию в Дубае. 18 февраля вышел на замену Филу Джонсу на 42-й минуте матча пятого раунда Кубка Англии против «Рединга» (2:1). Тогда Нани забил гол, а также исполнил голевой навес на Хавьера Эрнандеса. 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:2) заработал удаление на 56-й минуте за удар ногой Альваро Арбелоа. «Сливочные» воспользовались своим численным перевесом и забили дважды, одержав победу по сумме двух встреч. Во второй половине сезона сыграл лишь в четырёх матчах чемпионата, преимущественно оставался на скамейке запасных, уступив конкуренцию на правом фланге атаки Антонио Валенсии.

В связи с отсутствием прогресса в игре португальца возрастал шанс того, что ему всё же придётся сменить команду. Интерес к игроку проявляли турецкий «Галатасарай», французский «Монако» и итальянский «Ювентус». 5 сентября 2013 года контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» был продлён до июня 2018 года. 27 ноября Нани забил свой единственный гол в сезоне 2013/14 в матче группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера» (5:0). С декабря по февраль отсутствовал на поле из-за травмы задней поверхности бедра. В апреле агент Андреа Пасторелло заявил о высокой вероятности ухода Нани из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Аренда в «Спортинг» 
19 августа 2014 года лиссабонский «Спортинг» объявил о возвращении Нани в рамках сделки по трансферу центрального защитника Маркоса Рохо. Нани вернулся в команду на правах однолетней аренды, при этом все расходы по зарплате игрока взял на себя «Манчестер Юнайтед». Португалец получил футболку с номером 77. Первую игру за «Спортинг» после возвращения провёл 23 августа в матче Примейры против «Ароки» (1:0): не реализовал пенальти, получил жёлтую карточку и был заменён ближе к концу игры. 17 сентября в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1) забил свой первый гол в сезоне. По итогам встречи удостоен звания лучшего игрока. Четыре дня спустя забил и в чемпионате — в матче против «Жил Висенте» (4:0). В первой половине сезона Нани отличился семью забитыми голами. 3 января 2015 года получил красную карточку в игре против клуба «Эшторил-Прая» (3:0). 31 мая в финальной встрече Кубка Португалии против «Браги» реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти, принеся клубу его первый с 2008 года трофей. В аренде сыграл в 37 матчах и отметился 12 голами во всех турнирах.

«Фенербахче», «Валенсия» и «Лацио» 
В связи с обилием фланговых футболистов (среди них — Эшли Янг, Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария, Аднан Янузай и Мемфис Депай) «Манчестер Юнайтед» принял решение о продаже Нани. 6 июля 2015 года турецкий «Фенербахче» приобрёл португальца за 4,25 миллионов фунтов. Он дебютировал 28 июля в игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» (0:0). 14 августа сыграл свой первый матч в чемпионате Турции против «Эскишехирспора» (2:0). 30 августа отметился дублем во встрече с «Антальяспором» (2:1). Нани стал автором победного гола — забив со штрафного в компенсированное время второго тайма. В зимнее трансферное окно имел предложение от китайского клуба, предлагавшего оклад в размере 10 млн евро в год. Однако президент «Фенербахче» принял решение об отказе в проведении сделки. На протяжении всего сезона являлся игроком стартового состава команды. Действовал как на левом, так и на правом фланге атаки; в конце сезона и вовсе исполнял роль оттянутого нападающего. 26 мая 2016 года Нани получил красную карточку в финале Кубка Турции за саркастические аплодисменты в адрес судьи после поражения от «Галатасарая» (0:1). Всего в сезоне сыграл в 47 матчах и отметился 12 мячами, став третьим бомбардиром команды после Робина ван Перси и Фернандана.

Спустя календарный год после предыдущего перехода, 5 июля 2016 года Нани за 8,5 миллионов евро стал футболистом испанской «Валенсии». Дебютировал 27 августа в матче второго тура Примеры против «Эйбара» (0:1). 25 сентября забил свой первый гол — против «Леганеса» (2:1). 29 ноября Нани провёл свой единственный матч в Кубке Испании, соперником в рамках 1/16 финала вновь стал «Леганес» (3:1). С конца февраля по начало апреля отсутствовал на поле из-за травмы подколенного сухожилия. В основном играл на левом фланге атаки. В конце сезона, согласно данным турецких медиа, интерес к игроку проявлял турецкий «Бешикташ». В период восстановления от травмы колена, 31 августа 2017 года на правах аренды перешёл в «Лацио». Дебютировал в команде 1 октября, в матче против «Сассуоло» (6:1), выйдя на замену Луису Альберто. 29 октября отличился голом в игре против «Беневенто» (5:1). В январе забил в двух матчах: против «Кьево» (5:1) и «Удинезе» (3:0). Был игроком запаса, не провёл ни одного полного матча за клуб.

Дальнейшая карьера 
11 июля 2018 года Нани вновь вернулся в «Спортинг» — уже на полноценной основе, был назначен капитаном команды. Свой первый матч после очередного возвращения провёл 12 августа — против «Морейренсе» (3:1). За сезон 2018/19 ему удалось дважды отметиться забитым дублем: это произошло в играх против «Витории» (2:1) и «Боавишты» (3:0). В составе команды принял участие в пяти матчах группового этапа Лиги Европы. Всего в чемпионате сыграл в 18 матчах и отметился семью забитыми мячами, став четвёртым бомбардиром команды.

18 февраля 2019 года в качестве свободного агента перешёл в клуб MLS «Орландо Сити», подписав трёхлетний контракт по правилу назначенного игрока. В главной лиге США дебютировал 2 марта в матче стартового тура сезона 2019 года против «Нью-Йорк Сити» (2:2). 6 апреля в матче против «Колорадо Рэпидз» (4:3) забил свои первые два гола в MLS, включая победный гол с пенальти. Позднее отметился дублями в ворота «Цинциннати» (5:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (3:3). В своём первом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, забив 12 мячей в 33 матчах во всех турнирах. В 2020 и 2021 годах являлся вторым бомбардиром команды, уступив первую строчку Крису Мюллеру и Дэрилу Дике соответственно. По информации Фабрицио Романо, в декабре 2021 года интерес к игроку проявлял бразильский «Флуминенсе». В начале 2022 года покинул «Орландо Сити».

В январе 2022 года был предложен «Дженоа» и «Болонье», но трансфер игрока так и не был совершён. В том же месяце в качестве свободного агента перешёл в итальянскую «Венецию». Дебютировал 16 января в матче против «Эмполи» (1:1), выйдя на замену на 72-й минуте и отдав голевую передачу на Давида Окереке. Был игроком замены, в конце сезона стал оставаться на скамейке запасных. Сыграл за клуб лишь в десяти матчах чемпионата Италии. В июле 2022 года стал игроком австралийского «Мельбурн Виктори», подписав двухлетнее соглашение. Дебютировал 8 октября в матче против «Сиднея» (3:2), исполнив на 67-й минуте голевую передачу на Кристофера Оикономидиса. 4 ноября заработал пенальти в матче против «Ньюкасл Юнайтед Джетс» (4:0), который успешно реализовал . 6 января 2023 года в матче против «Брисбен Роар» (0:1) получил получил разрыв передней крестообразной связки и выбыл на остаток .

Карьера в сборной 
Свои выступления в составе национальных сборных Португалии Нани начал в 2006 году. В конце января он сыграл за вторую сборную Португалии в матче против сборной Словении, который завершился со счётом 1:1. Это выступление стало единственным для Нани в составе второй сборной. 23 мая 2006 года он дебютировал и в молодёжной сборной, это произошло в игре домашнего чемпионата Европы против сборной Франции (0:1). Нани провёл на поле все 90 минут. Два дня спустя отыграл один тайм против сборной Сербии и Черногории (0:2). В последнем матче группы А против сборной Германии (0:1) заменил Силвестре Варелу на 73-й минуте матча. 16 июня 2007 года забил свой единственный гол за молодёжную сборную — в игре группового этапа чемпионата Европы против сборной Израиля (4:0).

В составе главной сборной Португалии дебютировал 1 сентября 2006 года в товарищеском матче с Данией (2:4). В той игре Нани забил один гол (согласно информации RSSSF, Transfermarkt, Португальской футбольной федерации; другой источник, однако, определяет этот гол как автогол Томаса Сёренсена, а сайт National Football Teams — как гол Рикарду Карвалью). Принимал участие в отборочных матчах Евро-2008, забил гол в игре против Бельгии (2:1). Ему удалось войти в окончательный список игроков, вызванных главным тренером Луисом Фелипе Сколари на предстоящий турнир. На самом чемпионате Европы Нани провёл три матча: два из них на групповой стадии — против Турции (2:0) и Швейцарии (0:2), также он сыграл в 1/4 финала против Германии (2:3). В игре с немцами отличился голевой передачей на Элдера Поштигу. 20 августа в товарищеском матче против Фарерских островов (5:0) забил свой второй гол за национальную сборную. 9 октября в первом отборочном матче ЧМ-2010 с Мальтой (4:0) определил окончательный счёт игры с передачи Деку. Четыре дня спустя отличился голом в матче против Дании (2:3). 1 июня 2010 года забил гол в ворота Камеруна (3:1). После этого матча был оглашён список игроков сборной Португалии на ЧМ-2010, в который вошёл и Нани, однако 8 июня его исключили из заявки в связи с травмой плеча и заменили на полузащитника «Бенфики» Рубена Аморима.

В октябре 2010 года отличился дублем в ворота сборной Дании (3:1) в отборочном матче на ЧЕ-2012. Спустя год в рамках того же отборочного турнира забил два мяча Исландии (5:3). На Евро-2012 являлся игроком стартового состава и принял участие во всех матчах Португалии, в том числе в полуфинальном против Испании (0:0, 2:4 по пенальти). На групповом этапе отметился двумя голевыми передачами в игре против Дании (3:2) и Нидерландов (2:1). 16 октября 2012 года в отборе на ЧМ-2014 отдал голевую передачу на Элдера Поштигу, чем помог установить итоговый счёт 1:1 во встрече с Северной Ирландией. В первой половине 2013 года редко появлялся на поле из-за травмы подколенного сухожилия, что вынудило Нани пропустить два матча отборочного этапа. 15 октября отметился голом в мачте против Люксембурга (3:0), тогда он впервые вывел свою сборную на поле с капитанской повязкой. Сыграл в стартовом матче ЧМ-2014 против Германии (0:4). В послематчевом интервью он заявил, что «команда выглядела очень хорошо, но ей не повезло». 23 июня 2014 года Нани забил свой первый гол на крупных турнирах сборных — поразив ворота США (2:2).

Нани продолжал быть игроком старта для сборной и в дальнейшем. Он вышел на поле во всех восьми матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года. На самом турнире забил по мячу в ворота сборных Исландии (1:1), Венгрии (3:3), Уэльса (2:0). Матч 1/8 финала против Хорватии (1:0) стал для Нани 100-м в сборной, благодаря чему он стал четвёртым футболистом в истории португальской национальной команды, которому покорился этот рубеж. 10 июля в финальном матче на турнире против Франции (1:0) получил капитанскую повязку после того, как Криштиану Роналду был заменён на 25-й минуте. В дополнительное время вышедший на замену Эдер забил гол и принёс сборной Португалии победу.

В 2017 году принял участие в Кубке конфедераций. 24 июня установил окончательный счёт в матче группового этапа против Новой Зеландии (4:0), выйдя на замену по ходу игры. В матче за третье место против Мексики (2:1) появился на поле с капитанской повязкой; был заменён на Рикарду Куарежму на 70-й минуте. В мае 2018 года вошёл в предварительную заявку сборной Португалии на ЧМ-2018 в России, но не попал в окончательный список.

Характеристика игрока 
На ранних этапах карьеры стиль игры Нани сравнивали с игрой Криштиану Роналду. Нани мог сыграть на любом фланге атаки, однако отдавал предпочтение позиции справа. Отличался своей скоростью, высоким уровнем дриблинга и навыками видения поля. Создавал пространство для партнёров и обеспечивал их передачами. Несмотря на то, что Нани нередко смещался в центр с фланга, он не отличался высокой результативностью, однако часто отдавал голевые передачи. Благодаря своим характеристикам может играть на позиции второго нападающего. В период выступлений в «Манчестер Юнайтед» часто заигрывался с мячом, что приводило к отбору мяча соперниками. Часто бил из-за пределов штрафной площади.

Личная жизнь 
Женат на журналистке Даниэле Мартинс. Будущие супруги познакомились в 2009 году, после того, как португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед». У пары родился сын — Лукас да Кунья. Свадьба состоялась в 2019 году. Осенью 2022 года у Луиша и Даниэлы родилась дочь — Катарина.

Достижения

Командные достижения 
«Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии (3): 2007, 2015, 2019
 Обладатель Кубка Португальской лиги: 2019

«Манчестер Юнайтед»
 Чемпион Премьер-лиги (4): 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2009, 2010
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2008
 Обладатель Суперкубка Англии (4): 2007, 2008, 2010, 2011
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2008

Сборная Португалии
 Чемпион Европы: 2016
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017

Личные достижения 
 Лучший молодой игрок месяца чемпионата Португалии: май 2007
 Лучший ассистент Премьер-лиги: 2010/11
 Член команды года по версии ПФА: 2010/11
 Игрок года по версии одноклубников «Манчестер Юнайтед»: 2010/11
 Лучший игрок месяца чемпионата Португалии: октябрь/ноябрь 2014
 Игрок года клуба «Спортинг»: 2015
 Игрок матча всех звёзд MLS: 2019, 2021

Государственные награды 
 Командор Ордена Заслуг (Португалия)

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную

Список матчей за сборную Португалии 

'Итого: 112 матчей / 24 гола; 65 побед, 21 ничья, 26 поражений.

 Примечания 
Комментарии

Примечания

 Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Manchester Evening News''
 Профиль и статистика игрока на сайте английской Премьер-лиги
 Профиль и статистика игрока на сайте «Орландо Сити»
 Профиль и статистика игрока на сайте «Мельбурн Виктори»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Венеция»
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»